Ёити Дои (; , Кумамото) — японский футболист, вратарь.

Карьера

Клубная 
В 1992 году Ёити Дои начал свою профессиональную карьеру, подписав первый контракт с командой «Касива Рейсол». Он провёл в этом клубе 92 игры до 1999 года. После этого он перешёл в столичный «Токио». Здесь он провёл большую часть своей карьеры, сыграв в более 200 играх команды. В 2007 году он покидает его и присоединяется к другому токийскому клубу «Токио Верди». Проведя за этот клуб пять сезонов, он завершает свою игровую карьеру.

Сборная 
В 2003 году Дои впервые вызван в состав национальной команды. Вместе со сборной он участвует во многих крупных турнирах, однако в большинстве случаев оставался в качестве резервного вратаря. Однако это не помешало ему быть в составе национальной сборной на чемпионате мира, а также на двух Кубках конфедераций.

Статистика

Достижения

Япония 
 Кубок Азии: 2004

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу
Игроки ФК «Касива Рейсол»
Игроки ФК «Токио»
Игроки ФК «Токио Верди»